Il toponimo El Jícaro può riferirsi a diverse località:

El Jícaro, comune del Guatemala nel Dipartimento di El Progreso
El Jícaro, comune del Nicaragua nel Dipartimento di Nueva Segovia